Stalking, het stelselmatig lastigvallen van een persoon
Stalker (club), een voormalige club in het centrum van Haarlem
Stalker (film), film uit 1979 van de Russische regisseur Andrej Tarkovski
Stalker (televisieserie), een televisieserie uit 2014
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, een computerspel